

Zestawienie wszystkich rozegranych meczów 
 Kliknięcie na wynik powoduje przejście do opisu danego spotkania.

Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: Niebieski = wygrana gospodarzy; Biały = remis; Czerwony = zwycięstwo gości.

Runda jesienna (15 lipca – 13 listopada) 
Źródło 1:
Źródło 2:
Źródło 3:

1. kolejka (15 – 18 lipca)

2. kolejka (22 – 25 lipca)

3. kolejka (29 lipca – 1 sierpnia)

4. kolejka (5 – 8 sierpnia)

5. kolejka (12 – 15 sierpnia)

6. kolejka (19 – 22 sierpnia)

7. kolejka (26 – 28 sierpnia)

8. kolejka (2 – 5 września)

9. kolejka (9 – 12 września)

10. kolejka (16 – 18 września)

11. kolejka (30 września – 3 października)

12. kolejka (7 – 10 października)

13. kolejka (14 – 16 października)

14. kolejka (21 – 24 października)

15. kolejka (28 – 31 października)

16. kolejka (4 – 6 listopada)

17. kolejka (11 – 13 listopada)

Runda wiosenna (27 stycznia – 28 maja)

18. kolejka (27 – 30 stycznia)

19. kolejka (3 – 6 lutego)

20. kolejka (10 – 13 lutego)

21. kolejka (17 – 20 lutego) 

 Żółta kartka Tomáša Pekharta nie jest wliczana do rejestru kartek jako pokazana niesłusznie

22. kolejka (24 – 27 lutego) 

 Żółta kartka Otara Kakabadze nie jest wliczana do rejestru kartek jako pokazana niesłusznie

23. kolejka (3 – 6 marca)

24. kolejka (10 – 13 marca)

25. kolejka (17 – 19 marca)

26. kolejka (31 marca – 3 kwietnia)

27. kolejka (6,8,10 kwietnia)

28. kolejka ()

29. kolejka ()

30. kolejka ()

31. kolejka ()

32. kolejka ()

33. kolejka ()

34. kolejka ()

Uwagi

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce - wyniki spotkań
Ekstraklasa w piłce nożnej (2022/2023)